Le tournoi Cleveland Classic 2016 est l'édition 2016 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 28 janvier au 2 février 2016 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Gold 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées. 

Camille Serme l'emporte en finale face à Alison Waters.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Cleveland Classic
Sport aux États-Unis en janvier 2016
Sport aux États-Unis en février 2016
Squash en 2016